Campo Formoso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Orizona (ort), Goiás, 
 Campo Formoso (ort), Bahia, 
 Campo Formoso (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar